Korowin ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Alexandrowitsch Korowin (1892–1964), sowjetischer Jurist und Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag 
 Konstantin Alexejewitsch Korowin (1861–1939), russischer Maler
 Michail Kalinnikowitsch Korowin (1883–1956), russisch-sowjetischer Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer
 Sergei Alexejewitsch Korowin (1858–1908), russischer Maler